Mao steht für:

 Mao-Sprachen, Sprachfamilie in Äthiopien
 Mao (Sprache), in Indien gesprochene Sprache der tibeto-birmanischen Familie
 Mao (Roman), Titel eines Romans von Friedrich Huch (1907)
 Mao (Manga), Titel eines Mangas von Rumiko Takahashi (2019-)
 Figur im Märchenschach
 Mao (Kartenspiel) ohne einheitliches Regelwerk
 umgangssprachlicher Ausdruck für eine chinesische Währungseinheit, 1/10 Yuan, siehe Renminbi

Orte:
 Maó, spanisch Mahón, Hauptstadt der Insel Menorca
 Mao (Dominikanische Republik), Stadt in der Dominikanischen Republik
 Mao (Ngawa), Kreis 茂县 im Autonomen Bezirk Ngawa in der chinesischen Provinz Sichuan
 Mao (Tschad), Stadt im Tschad

Mao ist der Familienname folgender Personen:
 Mao (Ming) († 237), Kaiserin der Wei-Dynastie
 Mao Anying (1922–1950), Sohn von Mao Zedong
 Mao Chi-kuo (* 1948), taiwanischer Politiker und Premierminister der Republik China
 Mao Denda (* 1980), japanische Sängerin des J-Pops
 Mao Dun (1896–1981), chinesischer Schriftsteller
 Mao Hengfeng (* 1961), Frauenrechtsaktivistin in der Volksrepublik China

 Mao Zedong (1893–1976), Staatspräsident der Volksrepublik China und führender Politiker der Kommunistischen Partei Chinas
 Mao Zemin (1896–1943), Bruder von Mao Zedong
 Mao Zetan (1905–1935), Bruder von Mao Zedong

sowie:
 Angela Mao Ying (* 1950), chinesische Schauspielerin
 Himid Mao (* 1992), tansanischer Fußballspieler
 Ho-kwang Mao (* 1941), US-amerikanischer Geowissenschaftler
 Wendy Mao (* vor 2005), US-amerikanische Geologin und Werkstoffwissenschaftlerin

mao steht für:
 maorische Sprache, laut ISO-639-2/B-Code

MAO steht für:
 Flughafen Manaus, Brasilien, laut IATA-Code
 Methylaluminoxan, Chemikalie 
 Monoaminoxidasen, Enzyme

Abkürzung